Nicholls steht für:
 Nicholls (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Nicholls ist der Name folgender Orte:
 Nicholls (Georgia), Ort im Coffee County
 Nicholls, Stadtteil von Gungahlin, Stadtbezirk von Canberra, Australien
 Nicholls Town, Stadt auf der Insel Andros, Bahamas

Siehe auch:
 Nichols
 Nicols